Lijst van leden van het Hof van Justitie (Europese Unie)
 Lijst van leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 Lijst van leden van het Hof van Justitie (Suriname)